Chevannes (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Chevannes (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Chevannes (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Chevannes (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France